Arichlidon är ett släkte av ringmaskar. Arichlidon ingår i familjen Chrysopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Arichlidon